Альбер Дюпонтель (; род. 11 января 1964, Сен-Жермен-ан-Ле, Ивелин, Франция) — французский профессиональный актёр, режиссёр и сценарист. Карьеру начинал как комик в стиле Stand-up comedy.

Биография 
Родился Альбер Дюпонтель (Albert Dupontel) 11 января 1964 года в семье врачей во французском городке Сен-Жермен-ан-Ле. Его мать — стоматолог, а отец — врач. У ребёнка был настолько резвый и невыносимый характер, что в четырёхлетнем возрасте его исключили из детского садика. В школьные годы Дюпонтель активно занимался спортом и показывал неплохие результаты в дзюдо и гимнастике. Получив среднее образование, в 1982 году он поступил на медицинский факультет. Но династию врачей ему продолжить было не суждено, так как актёрская карьера привлекала его больше. Поэтому, не доучившись на врача, в 1986 году он стал студентом Школы драматического искусства, которая принадлежала Государственному театру Шайо.

В конце 1980-х Альбер Дюпонтель играет в престижном Национальном театре Шайо. В это же время он начинает появляться на большом экране: он снимается в «Банде четырёх» (La bande des quatre) Жака Риветта и в фильме «Ещё» (Encore) Поля Веккьяли. Но по-настоящему широкая публика познакомилась с ним и его едким оригинальным юмором благодаря его моноспектаклям.

Карьера актёра началась с юмористических стэнд-ап-шоу, а через некоторое время известный телеведущий Патрик Себастьян пригласил его в свою программу, которая сделала Дюпонтеля одним из самых популярных юмористов Франции. Но истинной страстью Альбера все же оставалось кино. В его планы входило создание кинопроектов, где он бы выступал и как сценарист, и как режиссёр, и как актёр.

В 1992 году вышел первый авторский короткометражный фильм Альбера Дюпонтеля «Желанный», рассказывающей о болезненных родах в 2050 году.

Приобретя сценическую известность, Альбер Дюпонтель более уверенно возвращается на большой экран и снимается в 1995 году в картине Жака Одиара «Очень скромный герой» (Un heros tres discret). Его номинируют на премию «Сезар» в категории «лучший исполнитель мужской роли второго плана». А уже в 1996 году он выпустил полнометражный фильм «Берни», номинированный на премию «Сезар» в категории «Лучший дебют». Этот провокационный и язвительный фильм получился не совсем ровным, но хорошо показал личность его автора.

Сыграв в картине «Серийный любовник» (Serial Lover), в 1998 г. Альбер Дюпонтель опять становится по другую сторону камеры и делает свой второй фильм «Творец» (Le createur), где размышляет о положении художника в обществе.
В 1999 г. он исполняет главную роль в фильме Мишеля Девиля «Болезнь Закса» (La maladie de Sachs), в котором демонстрирует способность играть сложных и противоречивых персонажей.

Популярность и признание Дюпонтелю принесла скандальная драма «Необратимость», вышедшая в 2002 году и в которой он сыграл Пьера, одного из главных героев. В 2004 году в прокат вышел фильм Николя Букриева «Инкассатор». В нём он исполнил роль Александра Демарра, странной личности, не имеющей ни друзей, ни знакомых, ни дома. В этом же году актёр снялся в военной мелодраме Жана-Пьера Жёне «Долгая помолвка».

За роли в картинах «Два дня для убийства» и «Болезнь Захса» Дюпонтель был номинирован на премию «Сезар».

2006 год ознаменован фильмом «Взаперти», где в эпизодах снялись Терри Гиллиам и Терри Джонс.

Альбер Дюпонтель — требовательный к себе актёр редкого дарования, которому под силу все: он играл в шокирующем фильме «Необратимость» (Irreversible), в драме «Du bleu jusqu’en Amerique», в комедиях «Мелкие неприятности» (Petites miseres), «Моник» (Monique). В 2004 году он фигурирует в титрах исторической драмы «Долгая помолвка» (Un longue dimanche de fiancailles) Жан-Пьера Жёне.

В 2009 году на новую волну успеха актёра возносит работа в комедии «Злодей» — фильме о профессиональном грабителе банков, который скрывается от правосудия в доме своей матери.

Фильмография

Актёр

Режиссёр и сценарист

Примечания

Ссылки 
 

Стендап-комики Франции
Лауреаты премии «Сезар» за лучший оригинальный сценарий
Лауреаты премии «Сезар» за лучший адаптированный сценарий